«Сан-Джустино» () — мужской волейбольный клуб из Сан-Джустино, Италия. Основан в 2012 году. Выступал в итальянской Серии А. Летом 2013 года объединился с клубом «».

История выступлений

Состав 
Сезон 2012/2013

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Серии А

Волейбольные клубы Италии
Спортивные клубы, расформированные в 2013 году